El Castellot (Ponts), fortificació al municipi de Ponts (Noguera), dalt d'un serrat del marge dret del Segre.
 Ducat d'Aliaga i Castellot
 Serrat del Castellot, serrat de Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà)
 Serra del Castellot, serra a la Granja d'Escarp a la comarca del Segrià 
 Castellot de Viver, torre de planta rectangular d'època carolíngia, al cim d'una penyal a Viver i Serrateix (Berguedà)
 Entitats de població:
 Castellot (Aragó)
 El Castellot (Illes Balears), nucli de població de les Balears
 Muntanyes:
 El Castellot (Balsareny), al Bages 
 El Castellot (Beuda), al municipi de Beuda (Garrotxa)
 El Castellot (Castellví de la Marca), al municipi de Castellví de la Marca (Alt Penedès)
 El Castellot (Cercs) al Berguedà 
 El Castellot (els Pallaresos), al municipi dels Pallaresos (Tarragonès)
 El Castellot (Font-rubí), al municipi de Font-rubí (Alt Penedès)
 El Castellot (Godall), ael municipi de Godall (Montsià)
 El Castellot (les Valls d'Aguilar), al municipi de les Valls d'Aguilar (Alt Urgell)
 El Castellot (Navars) al Bages 
 El Castellot (Sitges), al municipi de Sitges (Garraf)
 El Castellot d'Orriols, al municipi de Navès (Solsonès)
 El Castellot de Vinyoles, al municipi de Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
 Lo Castellot, muntanya d'Artesa de Segre a la comarca de la Noguera